Heliodoros eller Heliodorus har flera betydelser:

 Heliodoros från Emesa, grekisk författare
 Heliodoros (minister), försteminister hos Seleukos IV Filopator
 Heliodorus (djur), ett insektsläkte

Se även 
 Heliodor, variant av ädelstenen beryll